Палмаритос има више значења:

 Палмаритос (Пасо де Овехас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Палмаритос (Тотутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику